Список церемоний награждения кинопремии «Оскар», проводившихся с 1929 года. Последняя церемония состоялась 27 марта 2022 года.

Места проведения 
Все церемонии награждения кинопремии «Оскар» проводятся в округе Лос-Анджелес (США).
 1929: Отель «Голливуд Рузвельт» (Hollywood Roosevelt Hotel)
 1930—1943: попеременно  и 
 1944—1946: Китайский театр Граумана
 1947—1948: Shrine Auditorium
 1949: Academy Award Theater
 1950—1960: 
 1961—1968: 
 1969—1987:  в 
 1988—2001: попеременно Dorothy Chandler Pavilion и Shrine Auditorium
 2002—наст. время: Театр «Долби» (до 2012 года носил название Театр «Кодак»)

Транслирующие телеканалы 
 1953—1960: NBC
 1961—1970: ABC
 1971—1975: NBC
 1976—2028: ABC

Церемонии

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Академии киноискусства
 Все церемонии награждения на официальном сайте Американской киноакадемии

Ежегодные телевизионные награды